César hace referencia a varios artículos:

Nombre propio

 El nombre César

Personas 

 Julio César, general y político romano.
 César Augusto, sucesor de Julio César.
 César Antonio Santis, presentador de televisión chileno.
 César Baldaccini, escultor.
César Batiz, periodista venezolano.
 César Borgia, cardenal, duque, príncipe y militar italiano de origen español.
 César de Bus, sacerdote católico francés, venerado como beato.
 César Caillet, actor y abogado chileno.
 César Costa, actor, abogado y cantante mexicano de rock and roll.
 César Cueto, histórico futbolista peruano.
 César Rodríguez, futbolista y entrenador español.
 César Sánchez Domínguez, portero de fútbol español.
 César Tomé Martín, poeta español nacido en 1956.
 César Vallejo, poeta y escritor peruano, innovador de la poesía del .
 César Vidal, historiador, escritor y locutor de radio español.
 César Abréu, poeta puertorriqueño.
 César Blanco Rodríguez, futbolista español.
 César Huerta Stern, abogado español.
 César Áviles Heredia, famoso youtuber en México

Lugares 

 Departamento del Cesar, en Colombia.
 Río Cesar, en Colombia.
 Cesar, freguesia de Portugal.
 Caesars Palace, hotel y casino en Las Vegas, Estados Unidos.

Otros 

 César (título), usado por los emperadores romanos.
 Premios César, los galardones de la industria cinematográfica francesa.
 Cifrado César, una de las técnicas de codificación más simples y usadas.
 César, personaje de ficción de la serie de televisión Xena: la princesa guerrera.